|-
| 86601 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86602 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86603 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86604 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86605 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86606 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86607 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86608 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86609 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86610 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86611 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86612 - || || 12 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86613 - || || 10 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86614 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86615 - || || 8 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 86616 - || || 8 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 86617 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86618 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86619 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86620 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86621 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86622 - || || 11 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 86623 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86624 - || || 11 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 86625 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86626 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86627 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86628 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86629 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86630 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86631 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86632 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86633 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86634 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86635 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86636 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86637 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86638 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86639 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86640 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86641 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86642 - || || 1 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 86643 - || || 2 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 86644 - || || 3 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 86645 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86646 - || || 4 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 86647 - || || 5 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 86648 - || || 6 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 86649 - || || 6 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 86650 - || || 6 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 86651 - || || 6 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 86652 - || || 12 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86653 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86654 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86655 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86656 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86657 - || || 5 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 86658 - || || 5 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 86659 - || || 1 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86660 - || || 1 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 86661 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86662 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86663 - || || 27 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86664 - || || 30 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86665 - || || 30 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86666 - || || 30 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 86667 - || || 30 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86668 - || || 30 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86669 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86670 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86671 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86672 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86673 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86674 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86675 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86676 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86677 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86678 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86679 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86680 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86681 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86682 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86683 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86684 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86685 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86686 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86687 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86688 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86689 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86690 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86691 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86692 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86693 - || || 30 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86694 - || || 30 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86695 - || || 30 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86696 - || || 30 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86697 - || || 30 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86698 - || || 30 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 86699 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86700 - || || 26 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
6